Бараба — название населённых пунктов в России:

 Бараба — деревня в Далматовском районе Курганской области.
 Бараба — село в Кетовском районе Курганской области.
 Бараба — село в Артинском городском округе Свердловской области.
 Бараба — село в городском округе Богданович Свердловской области.

См. также 
 Бараба — историческое название обширной территории вдоль Транссиба, расположенной примерно от города Барабинск до города Каргат (современная Новосибирская область).
 Барабинская низменность